Žakovo est un toponyme qui peut désigner :
Žakovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Zhakovë/Žakovo, un village du Kosovo situé dans la municipalité d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć.